Naoya Umeda é um futebolista do Japão que joga atualmente no Shonan Bellmare.

Umeda, Naoya
Umeda, Naoya